Die Umaghlessi Liga 2011/12 war die 23. Spielzeit der höchsten georgischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 6. August 2011 und endete am 8. März 2012.

Modus 
Die Liga umfasst anders als in der Vorsaison 12 Teams, da es in der letzten Spielzeit keinen direkten Absteiger gab. Aufsteiger aus der Pirveli Liga waren der FC Gagra Tiflis und der FC Merani Martwili.

Die besten acht Mannschaften haben sich für die Meisterschaftsrunde qualifiziert, die den georgischen Meister und die Teilnehmer der europäischen Wettbewerbe für die Saison 2012/13 bestimmten. Die übrigen vier Mannschaften nahmen an einer Relegationsrunde teil, wo sie mit den jeweils zwei besten Teams der beiden zweiten Ligen (Pirveli Liga) um vier Erstligaplätze für die Saison 2012/13 konkurrierten. Der aktuelle Titelträger FC Sestaponi konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Neben Aufsteiger FC Gagra Tiflis musste auch der FC Spartaki Zchinwali den Gang in die zweite Liga antreten.

Teams

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zweite Runde

Meisterschaftsrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Statistiken bei soccerway.com
 Umaghlessi Liga auf der Seite des georgischen Fußballverbandes
 Umaghlessi Liga in der Datenbank von Weltfussball.de

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12